Сан Хуан Чилатека има више значења:

 Општина Сан Хуан Чилатека (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Чилатека (Сан Хуан Чилатека, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику